Mangaan (Mn), een scheikundig element met symbool Mn en atoomnummer 25
Minnesota (MN), een van de staten van de Verenigde Staten
Mongools (mn), ISO 639-code voor deze taal
MN (pensioenuitvoerder) Een pensioenuitvoerder.